Il toponimo Kinazi può riferirsi a diversi settori del Ruanda

Kinazi, settore della Provincia Meridionale nel distretto di Huye
Kinazi, settore della Provincia Meridionale nel distretto di Ruhango